Bráulio Vieira de Souza "Bráulio Chupa Cabra" (Sergipe,26 de Março 1951) é um artista do sertão de Sergipe com mais de 30 anos de carreira e que já fez sucesso nacional com a música "No Forró do Chupa Cabra". Gravou dois discos em dupla com seu irmão, dupla essa que  foi fundada em 1979 e tinha um nome bastante curioso "Divisor & Consciente". Bráulio era o divisor e seu irmão que faleceu em 1989 era o consciente

Discografia 
2016: Foi Ela
2010: Bebendo e Chorando
1997: No Forró do Chupa Cabra
 1986: Amor de Corôa
 1983: Chuchu Da Minha Marmita

Cantores de Sergipe